Bilibili peut désigner : 

Bilibili, site de partage de vidéos ;
Bilibili, cheval trotteur français, champion de trot monté.